Bilan o Bilán puede referirse a:

 Bilán, una de las lenguas de la región de Davao en Filipinas.
 Dima Bilán, cantante de pop ruso, originario de la república rusa de Karacháevo-Cherkesia.
 Miro Bilan, baloncestista croata.
 Bilan (revista), es el boletín teórico mensual de la Fracción de Izquierda del Partido Comunista Italiano.